Алексей Красовский:
 Красовский, Алексей Олегович (род. 1971) — российский кинематографист, сценарист и режиссёр.
 Красовский, Алексей Русланович (род. 1994) — украинский лыжник.